Teste de invasão são softwares que têm a finalidade de verificar a segurança de um computador. Os testes de invasão são conjuntos de técnicas utilizadas para verificar as vulnerabilidades e seus riscos em um sistema ou rede.

Em ambientes coorporativos esses testes são realizados por empresas especializadas contratadas ou equipes interna na própria empresa. Os usuários domésticos podem realizar testes de invasão online, acessando sites como Microsoft One Care, Symantec Security Check, Trend Micro e McAfee. Esses sites realizam verificações de segurança que vão desde teste de conexão, scan das portas do computador e até verificações de spywares e malwaress.

Ligações externas 
Abaixo os sites onde podem ser realizadas as verificações:
 
 
 
 

Firewall